Кальяо:

 Кальяо — специальный автономный регион в Перу.
 Кальяо — город в Перу

Станции метро 
 Кальяо — станция Линии D метрополитена Буэнос-Айреса.
 Кальяо — станция Линии B метрополитена Буэнос-Айреса
 Кальяо — станция Мадридского метрополитена.